Publio Decio Mus puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Decio Mus (cónsul 340 a. C.).— Cónsul en el año 340 a. C.
 Publio Decio Mus (cónsul 312 a. C.).— Tres veces cónsul en los siglos IV y III a. C.
 Publio Decio Mus (cónsul 279 a. C.).— Cónsul en el año 279 a. C.